

Ветерсфілд — місто, штат Коннектикут
 Ветерсфілд — місто, штат Нью-Йорк